

Persone

Petersén
Carl Petersén – ufficiale svedese
Carl Wilhelm Petersén – giocatore di curling svedese
Wilhelm Petersén – hockeista su ghiaccio svedese

Cognome composto
Birte Ove-Petersen – nuotatrice danese
Nərgiz Birk-Petersen – conduttrice televisiva azera naturalizzata danese
Robert Storm Petersen – attore e regista danese
Sara Slott Petersen – ostacolista danese
Stina Lykke Petersen – calciatrice danese
Vilhelm Valdemar Petersen – architetto danese

Altro 
Bobina di Petersen – componente elettrico
Petersen – isola dell'arcipelago di Nordenskiöld, Russia
Petersen Automotive Museum – museo di Los Angeles, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Anders Petersen